Березняки — городище IV—VI веков на  Волге возле села Березники Рыбинского района Ярославской области в устье реки Сонохта. Исследования, проведенные П. Н. Третьяковым в 1934—1935 годах, установили, что это было патриархально-общинное поселение с общими хозяйством и собственностью. Создавалось оно из нескольких жилых зданий, производственных объектов, общих для всей общины, и погребального сооружения, так называемого «дома мертвых». Жители городища занимались преимущественно подсечным земледелием и скотоводством, хотя знали и другие отрасли производства (ковка, ткачество и др.). Этнический состав населения окончательно не выяснен.

Литература 
 А. Спицын. Новые сведения о городищах дьякова типа. Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1905
 Археологические разведки. Сост. А. Спицын, чл. Имп. Археол. комис.; Имп. Археол. комис. Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. Уделов, 1908

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article111030.html Городище Березняки в БСЭ]

Исчезнувшие населённые пункты Рыбинского района Ярославской области
Городища Ярославской области
Дьяковская культура